Davey Rimmer (1968-), musicien britannique ;
 Shane Rimmer (1929-2019), acteur canadien.
 William Rimmer (1816-1879), artiste américain